Феодосий Дмитриевич Колесник (род. , село Владимировка Подольской губернии, теперь Ильинецкого района Винницкой области — , Киев) — украинский советский хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета УССР 6-10-го созыва. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1966—1986 г.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1932 году инструктором сахаросекции Винницкого облпотребсоюза, впоследствии заведовал организационным отделом Вороновицком райпотребсоюза Винницкой области.

В 1936—1939 г.  — служил в Красной армии, затем учился на курсах председателей райпотребсоюзов в Одессе.

В 1939—1941 г.  — секретарь районного комитета ЛКСМУ Винницкой области, помощник секретаря Вороновицкого районного комитета КП(б)У Винницкой области.

В 1940 году вступил в ВКП(б).

В 1941—1946 г.  — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Был командиром взвода разведки на Южном фронте, командиром батареи на Северо-Западном, Брянском, Степном и 2-м Украинском фронтах.

В 1946—1948 г.  — инструктор, заместитель заведующего отделом Винницкого областного комитета КП(б)У.

С 1948 г.  — председатель правления Винницкого облпотребсоюза.

Окончил курсы руководящих работников при Высшей кооперативной школе Центросоюза в Москве. Окончил трехлетнюю Республиканскую партийную школу при ЦК КПУ.

В 1954—1956 г.  — заместитель председателя правления Укоопсоюза. В 1956—1964 г.  — 1-й заместитель председателя правления Укоопсоюза.

В марте 1964 — июле 1981 г.  — председатель правления Союза потребительских обществ Украинской ССР (Укоопсоюза).

Умер в г. Киеве 7 мая 2003 года.

Звания 
 капитан
 майор

Награды 
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды (1943, 1944)
 орден Знак Почёта
 медали

Источники 
 Лідери Укоопспілки. — Київ, 2006.
 Депутати Верховної Ради УРСР. 10-е скликання. К., 1980.
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання. К., 1975.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Разведчики Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Делегаты XXV съезда КПСС